Lavanda dei piedi – gesto che Gesù ha compiuto durante l'Ultima Cena
 Lavanda dei piedi – dipinto olio su tela del 1622 di Battistello Caracciolo
 Lavanda dei piedi – affresco di Giotto databile al 1303-1305
 Lavanda dei piedi – dipinto a olio su tavola di Giovanni Agostino da Lodi datato 1500 circa
 Lavanda dei piedi – affresco di Pietro Lorenzetti databile al 1310-1319 circa